Unter dem Namen Viktoriahaus waren oder sind in verschiedenen deutschen Städten markante Gebäude zu finden:

 Viktoriahaus (Berlin) in Berlin-Friedrichshain
 Auguste-Viktoria-Haus in Berlin-Charlottenburg, 1907–1909 gebaut, an der Ecke Heubnerweg/Pulsstraße, siehe Viktoria-Haus (Berlin-Charlottenburg)
 Viktoriahaus (Braunschweig) am Bohlweg, mit „Theater am Bohlweg“
 Viktoriahaus (Dresden)
 Victoria-Haus, ein Bürogebäude in Düsseldorf
 Victoriahaus (Essen) am Pferdemarkt, mit Varietétheater (zerstört)
 Viktoriahaus (Göttingen): ein Tropenhaus im Botanischen Garten
 Botanischer Garten Jena#Garten ab 1966: ein Tropenhaus im Botanischen Garten von Jena
 Botanischer Garten Münster#Ist-Zustand: ein Tropenhaus im Botanischen Garten von Münster
 Viktoriahaus (Saarbrücken): ein Geschäftshaus